Ilian Sztojanov (Kjusztendill, 1977. január 20. –) bolgár válogatott labdarúgó.

A bolgár válogatott tagjaként részt vett a 2004-es Európa-bajnokságon.

Statisztika

Források
National Football Teams

1977-ben született személyek
Élő személyek
Bolgár labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A CSZKA Szofija labdarúgói
A Levszki Szofija labdarúgói